Osoby:
 Andreas Langenscheidt – niemiecki wydawca
 Carl Langenscheidt – niemiecki wydawca
 Florian Langenscheidt – niemiecki wydawca
 Gustav Langenscheidt – niemiecki językoznawca, założyciel wydawnictwa Langenscheidt

Inne:
 Langenscheidt GmbH & Co. KG – niemieckie wydawnictwo

Zobacz też:
 Langenscheid – miejscowość i gmina w Niemczech